Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of California 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Chris Evert-Lloyd 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (finale)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Helena Suková (semifinali)
 Zina Garrison (semifinali)

 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (campionessa)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Andrea Temesvári (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of California 1985